Термин Нораванк () может иметь следующие значения:
 Нораванк — монастырский комплекс XIII века в Вайоцдзорской области Армении.
 «Нораванк» — армянский научно-образовательный фонд.
 «Нораванк» — армянский футбольный клуб из Вайка.